Controller, een bedrijfseconomisch onderzoeker
 Controller (informatica), besturingseenheid voor computerhardware
 Spelbesturingsapparaat, wordt in het Engels vaak controller genoemd
 Programmable Interrupt Controller, een beheercircuit voor een computersysteem
 Domeincontroller, een type server in een computernetwerk
 Luchtverkeersleider, ook wel een air traffic controller in het Engels
 Model-view-controller-model, een ontwerppatroon voor softwaretoepassingen